Pfefferle ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Pfefferle (* 1931), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Emil Pfefferle (1880–1936), deutscher Gastronom
 Erwin Pfefferle (1880–1961), deutscher Maler und Grafiker
 Hans Pfefferle (* 1950), österreichischer Zeichner, Mosaikkünstler und Historiker
 Josef Pfefferle (1862–1939), österreichischer Maler und Mosaizist 
 Johann Georg Pfefferle (1719–1796), Schweizer Kirchenmaler österreichischer Herkunft
 Johann Joseph Pfefferle (1756–1838), Schweizer Kirchenmaler 
 Johann Joseph Pfefferle (1833–1912), Schweizer Kirchenmaler
 Karl Pfefferle (1918–2009), deutscher Imker und Museumsleiter
 Markus Pfefferle (* 1964), deutscher Skisportler
 Roman Pfefferle, österreichischer Politologe
 Willi Pfefferle (1914–2004), deutscher Maler
 William C. Pfefferle (1923–2010), US-amerikanischer Chemiker und Ingenieur

Siehe auch:
 Galerie Karl Pfefferle